Meissner o Meißner può riferirsi a:

Persone 
 Otto Meißner, politico tedesco
 Katrin Meißner, ex nuotatrice tedesca
 Carl Meissner, botanico svizzero
 Kurt Meissner, calciatore tedesco
 Karl Meissner, fisico tedesco
 Josef Meissner, allenatore di calcio cecoslovacco
 Georg Meissner, fisiologo e anatomista tedesco
 Günter Meißner, critico d'arte e storico dell'arte tedesco
 Alfred Meissner, scrittore e poeta tedesco
 Bruno Meissner, assiriologo e archeologo tedesco
 Kimmie Meissner, pattinatrice artistica su ghiaccio statunitense
 Walther Meissner, fisico tedesco
 Renate Meissner, ex atleta tedesca

Fisica 
 Oscillatore Meissner
 Effetto Meissner-Ochsenfeld
 Plesso di Meissner

Astronomia 
 10243 Hohe Meissner, asteroide

Scienza 
 Corpuscolo di Meissner

Luoghi 
 Meißner, comune tedesco
 Werra-Meißner-Kreis, circondario tedesco

Cortometraggi 
Meißner Porzellan

Pagine correlate 
Meisner
Messner